{| class="infobox vcard" style="font-size:90%; width:21em; text-align:left;"
Tendo-Ryu aikido 
Osnivač aikidaMorihei Ueshiba 
Osnivač školeKenji Shimizu 
|- 
!
Osnovana1969.
SjedišteTokio,  Japan 
VještinaAikido 
Olimpijski šport - 
|} 
Tendo-Ryu aikido, škola japanske borilačke vještine aikido.

Povijest
Tendo-Ryu aikido je škola aikida, koji je osnovao Kenji Shimizu 1969. godine, u to vrijeme nosilac crnog pojasa 7. dan. Tendor-Ryu je kovanica koja se sastoji od tri japanske riječi - ten (nebo), do (put) i rju (škola). Tendo-Ryu aikido karakteriziraju široki kružni pokreti pomoću kojih se tehnike izvode, kao i lakoća i harmoničnost pokreta.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Tendokan Tokio, Japan (na japanskom)
 Теndokan aikido, Јаpan (na japanskom)
 Tendoryu aikido, Njemačka (na njemačkom) 
 Tendo-Ryu aikido, Berlin (na njemačkom) 

Škole aikida